Het polsstokhoogspringen voor vrouwen werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Spelen 2004 in Athene afgewerkt op 21 en 24 augustus 2004. De kwalificatie hoogte was 4,45 m dit betekent dat iedereen die deze hoogte haalde door ging naar de finale. Omdat er maar drie atleten waren die deze afstand haalden werd dit aangevuld met de daarop beste prestaties.

Kwalificatie

Finale 

Vrouwen Polsstokhoogspringen